Najwyższy Trybunał Administracyjny
 kwas nitrylotrioctowy (ang. – nitrilotriacetic acid)